Seznam guvernerjev Michigana.

Teritorij

Zvezna država

Michigan